Sphagnum har flere betydninger:
 Sphagnum – det botaniske navn for slægten Tørvemos
 Sphagnum (jordforbedringsmiddel) – handelsvaren, ofte skrevet spagnum